Craig Thomas peut désigner :
 Craig Thomas (1942-2011), écrivain gallois ;
 Craig Thomas (1933-2007), sénateur américain du Wyoming entre 1995 et 2007 ;
 Craig Thomas, acteur, scénariste et producteur de télévision américain.